Stenbjerg kan henvise til flere stednavne:
 Stenbjerg (Asnæs Sogn) – en bebyggelse i Asnæs Sogn
 Stenbjerg (Hirtshals Sogn) – en bebyggelse i Hirtshals Sogn
 Stenbjerg (Hjortdal Sogn) – et areal i Hjortdal Sogn
 Stenbjerg (Nørhå Sogn) – en bebyggelse i Nørhå Sogn
 Stenbjerg (Stenum Sogn) – en bebyggelse i Stenum Sogn
 Stenbjerg (Vester Torup Sogn) – et areal i Vester Torup Sogn
 Stenbjerg (Visborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Visborg Sogn
 Stenbjerg (Østbirk Sogn) – en bebyggelse i Østbirk Sogn
 Stenbjerg (Sydslesvig) – en bebyggelse i Sydslesvig